, film soviétique de , sorti en 1955 ;
 Le Mexicain (The Mexican), film américain réalisé par Gore Verbinski, sorti en 2001 ;
 Le Mexicain, projet de film français abandonné par Fabien Onteniente avec Franck Dubosc.